Mistrzostwa Świata w Lotach Narciarskich 2014 – 23. edycja mistrzostw świata w lotach narciarskich, która odbyła się w 2014 roku w czeskim Harrachovie. Areną zmagań skoczków była mamucia skocznia Čerťák o rozmiarze 205 metrów. Zawody były zaplanowane na 14–16 marca 2014, jednak rozegrano tylko dwie serie konkursu indywidualnego pierwszego dnia, trzecią i czwartą serię dzień później oraz konkurs drużynowy odwołano z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Były to czwarte w historii zawody tej rangi rozgrywane w tym miejscu (poprzednio w 1983, 1992 i 2002 roku). Złoty medal wywalczył Niemiec Severin Freund, srebrny Norweg Anders Bardal, a brązowy Słoweniec Peter Prevc.

Przed zawodami

Tło historyczne 
Budowa skoczni mamuciej Čerťák rozpoczęła się w 1979 roku, po zaaprobowaniu jej projektu przez Międzynarodową Federację Narciarską. Została ona otwarta w marcu 1980 roku, podczas tygodnia lotów narciarskich. Trzy lata później rozegrano na niej Mistrzostwa Świata w Lotach Narciarskich 1983, które oglądało 60 tys. widzów. Podczas tych zawodów po raz pierwszy w historii na skoczni tej pobito rekord świata w długości skoku narciarskiego – reprezentujący Czechosłowację Pavel Ploc skoczył 181 metrów.

W kolejnych latach skocznia była mocno krytykowana z powodu licznych upadków i profilu skoczni, który powodował, że w skrajnym punkcie skoczkowie lecieli około 12 metrów nad zeskokiem. Z tego powodu Międzynarodowa Federacja Narciarska zabroniła rozgrywania tutaj konkursów, twierdząc, iż maksymalna wysokość lotu zawodników nad zeskokiem z powodu bezpieczeństwa nie powinna przekraczać 5 metrów. Doprowadziło to do konieczności przebudowy obiektu, która miała miejsce w latach 1989–1992. W trakcie jej trwania punkt konstrukcyjny został przesunięty na 185 metr. Zainstalowano wówczas także siatkę przeciwwietrzną. W tym samym roku rozegrano tutaj Mistrzostwa Świata w Lotach Narciarskich 1992, będące drugą taką imprezą w historii przeprowadzoną na tym obiekcie.

9 marca 1996 roku Austriak Andreas Goldberger jako pierwszy skoczek w historii tego obiektu przekroczył granicę 200 metrów uzyskując 204 metry. W 2002 roku rozegrano tutaj Mistrzostwa Świata w Lotach Narciarskich 2002. Kolejne zawody na tej skoczni odbyły się dopiero w sezonie 2007/2008, w ramach Pucharu Świata. W 2009 roku na obiekcie zamontowano także sztuczne oświetlenie.

Mimo zmian w konstrukcji skoczni jest ona nadal krytykowana, a część ekspertów uważa ją za jeden z najtrudniejszych obiektów mamucich na świecie, głównie z powodu pierwszej fazy lotu tuż po wyjściu z progu, w której zawodnicy lecą wysoko nad zeskokiem, co prowadzi do nagłych, silnych uderzeń powietrza. Ponadto planowane tutaj zawody były często odwoływane z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, a także bojkotów ze strony zawodników.

Wybór organizatora 
Harrachov kandydował wcześniej do organizacji Mistrzostw Świata w Lotach Narciarskich 2012, jednak przegrał z norweskim Vikersund stosunkiem głosów 11 do 5. Zgodnie z ustaleniami z pozostałymi miastami, w których istnieją skocznie mamucie i Międzynarodową Federacją Narciarską Harrachov miał być jedynym kandydatem do organizacji mistrzostw świata w lotach narciarskich 2 lata później. W związku z tym w 2009 roku rozpoczęto na skoczni montaż sztucznego oświetlenia, a przebudowie miały ulec także trybuny. Oficjalnych zgłoszeń kandydatur należało dokonać do końca kwietnia 2009 roku, a każdy z kandydatów musiał wpłacić kaucję o równowartości 1,5 miliona koron czeskich. Do wsparcia finansowego tego przedsięwzięcia zobowiązały się wówczas władze miasta. Zgodnie z ustaleniami Harrachov, jako jedyny zgłosił chęć organizacji tych zawodów. Ostatecznego wyboru organizatora dokonano jednogłośnie 3 czerwca 2010 roku, podczas 47. Międzynarodowego Kongresu Narciarskiego w tureckiej Antalyi.

Organizacja 
Całość kosztów organizacji mistrzostw wyceniono na ok. 70 mln koron czeskich, z czego 16 mln CZK wyłoży Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Sportu Republiki Czeskiej, a 4 mln CZK pokryte zostaną z budżetu kraju libereckiego.

Program mistrzostw 
Przed rozpoczęciem mistrzostw świata podany został oficjalny program serii treningowych, kwalifikacyjnych i konkursowych oraz innych wydarzeń bezpośrednio związanych z mistrzostwami. Poniższa tabela przedstawia szczegółowy wykaz tych wydarzeń, zgodny z pierwotnym planem organizacji mistrzostw świata.

Faworyci

Obiekt 
Miejscem rywalizacji skoczków będzie skocznia Čerťák HS205 wchodząca w skład kompleksu Čerťák leżącego w czeskim Harrachovie. Jej punkt konstrukcyjny usytuowany jest na 185 metrze, a rozmiar na 205 metrze. Jest to jedna z pięciu czynnych skoczni mamucich na świecie.

Jury

Medaliści

Konkurs indywidualny na skoczni HS 205 (14.03.2014)

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego na skoczni HS 205 (13.03.2014)

Konkurs indywidualny na skoczni HS 205 (14.03.2014) 
Z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych odwołano trzecią i czwartą serię zaplanowaną na 15.03.2014.

Konkurs drużynowy na skoczni HS 205 (16.03.2014) 
Konkurs odwołany z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Składy reprezentacji

Rekordy życiowe

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich
Sezon 2013/2014 w skokach narciarskich
Skoki narciarskie w Czechach
Sport w Harrachovie
2014 w Czechach